Ráma může znamenat:

 Ráma (bájný indický princ, hlavní hrdina védského eposu Rámájana)
 Ráma (Bible) – biblická návrší

Siamští/thajští králové 
 Ráma I. veliký (vládl 1782–1809)
 Ráma II. (vládl 1809–1824)
 Ráma III. (vládl 1824–1851)
 Ráma IV. (vládl 1851–1868)
 Ráma V. veliký (vládl 1868–1910)
 Ráma VI. (vládl 1910–1925)
 Ráma VII. (vládl 1925–1935)
 Ráma VIII. (vládl 1935–1946)
 Ráma IX. (vládl 1946–2016)
 Ráma X. (vládne 2016–)